Седа Бакан () е турска актриса.

Биография 
Седа Бакан е родена на 10 октомври 1985 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Седа Бакан в SinemaTürk 
 Седа Бакан в Diziler.com 
 Седа Бакан в Sinemalar.com 
 Седа Бакан в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул